Tammaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Märaskrinet, ö, Nyland,  (3 ha)
2. Tammaluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar